Papyrus London steht für:

 Papyrus London 37, Fragment einer Papyrushandschrift aus dem 7. Jahrhundert, enthält den Text von Psalm 11
 Papyrus London 10059, altägyptischer medizinischer Papyrus, um 1350 v. Chr.
 Papyrus London UC 32156A, altägyptischer Papyrus, späte 12. Dynastie  oder Anfang der 13. Dynastie, siehe Liste der Papyri des Alten Ägypten